«Али-Баба и сорок разбойников» — индийский приключенческий фильм-фэнтези 1966 года режиссёра и продюсера Хоми Вадии. В главных ролях — Санджив Кумар, Л. Виджаялакшми и Камал Мехра. В основе фильма лежит история Али-Бабы из «Тысячи и одной ночи».

В ролях 
 Санджив Кумар — Али-Баба
 Л. Виджаялакшми — принцесса Марджана
 Камал Мехра — Афлатун
 Б.М. Вьяс — Даку Сардар
 С.М. Трипатхи — Мир Касим
 Давид Абрахам — Баба Мустафа
 Вина — Разья
 Табассум — Гюльбадан
 Индира — Бегум

Саундтрек

Ссылки 

Фильмы на хинди
Фильмы-сказки Индии
Али-Баба
Экранизации сказок «Тысяча и одна ночь»
Фильмы Индии 1966 года